Ebersbach kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Stare Siedlisko, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski,

Tyskland 

 Ebersbach an der Fils – kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Ebersbach, Döbeln – ort i kommunen Döbeln, Sachsen, 
 Ebersbach-Neugersdorf – en kommun i Sachsen 2011–   
 Ebersbach, Ebersbach-Neugersdorf – en ort och tidigare kommun, 
 Ebersbach, Meissen, Sachsen, 

Robotskapade Polenförgreningar